Naguilian bezeichnet:

 Naguilian (Isabela), eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela auf den Philippinen
 Naguilian (La Union), eine Stadtgemeinde in der Provinz La Union auf den Philippinen